Beshimi es un personaje ficticio del manga y anime Rurouni Kenshin.

Es un miembro del grupo Oniwabanshu. Al igual que sus compañeros, es un fiel servidor de su jefe Aoshi Shinomori. Aparece solo en la saga de los Oniwabanshu. Durante la irrupción de Shikijo en el Doyo Kamiya, él estuvo espiando desde un árbol, arrojándole un torniquete a Yahiko. Más tarde, en la mansión Kanryu, sacrificó su vida para ayudar a detener a un enloquecido Kanryu Takeda. En el anime lanzó un torniquete hacia la ametralladora para atrancarla. Esto fue aprovechado por Kenshin para castigar a Takeda. En el manga no logra dispararlo y fracasa, así que en el manga lo que permitió derrotar a Kanryu fue que la ametralladora se quedó sin balas.

Personajes de Rurouni Kenshin